Merklein oder Mercklein ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Daniel Mercklein (1694–1752), deutscher Mathematiker
 Helmut Merklein (1940–1999), deutscher katholischer Theologe
 Johann Jacob Merklein (1620–1700), Barbierchirurg, Ostindien-Reisender und Verfasser eines Reisewerks
 Marion Merklein (* 1973), deutsche Ingenieurin
 Mark Merklein (* 1972), bahamaischer Tennisspieler
 Renate Merklein (1939–1997), deutsche Journalistin, Publizistin und Herausgeberin
 Vico Merklein (* 1977), deutscher Handbiker

Sonstiges:

 Merkhlein, Geburtsname der Christina Morhaubt († 1627), einem Opfer der Hexenverfolgung in Bamberg